A kuvaiti labdarúgó-válogatott Kuvait nemzeti csapata, amelyet a kuvaiti labdarúgó-szövetség (, magyar átírásban Ittihád al-Kuvait li-Kurat al-Kadam) irányít.

Nemzetközi eredmények

Világbajnoki szereplés

Ázsia-kupa-szereplés 
 1956–1968: Nem indult
 1972: Csoportkör
 1976: Ezüstérmes 
 1980: Aranyérmes 
 1984: Bronzérmes 
 1988: Csoportkör
 1992: Nem jutott be
 1996: 4. hely
 2000: Negyeddöntős
 2004: Csoportkör
 2007: Nem jutott be
 2011: Csoportkör
 2015: Csoportkör

Játékoskeret 
A június 6-i Magyarország elleni barátságos mérkőzés kerete. A válogatottság és gólok a találkozó előtti állapotnak megfelelőek.

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="7" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

További információk 
 Kuvait a FIFA.com-on  
 Kuvait az AFC.com-on 
 Kuvait mérkőzéseinek eredményei az rsssf.com-on 
 Kuvait mérkőzéseinek eredményei az EloRatings.net-en 
 Kuvait a national-football-teams.com-on 
 Kuvait mérkőzéseinek eredményei a Roon BA-n 
 Kuvait a transfermarkt.de-n 
 Kuvait a weltussball.de-n 
 Kuvait a fedefutbol.net-en 

Ázsiai labdarúgó-válogatottak
Labdarugovalogatott